Василий Филиппович Карандевич (03.02.1915, Черкасская область — 12.02.1995) — разведчик 108-го гвардейского стрелкового полка гвардии сержант — на момент последнего представления к награждению орденом Славы.

Биография 
Родился 3 февраля 1915 года в городе Умань Черкасской области Украины. Украинец. Окончил 4 класса. Работал слесарем на литейном заводе в своем городе. В 1940 году переехал в город Соликамск Пермской области, работал аппаратчиком на оборонном заводе.

В 1942 году был призван в Красную армию. С ноября того же года на фронте. Боевой путь начал в Сталинграде, защищал Тракторный завод. В этих боях снайпер Карандевич лично уничтожил 17 противников. Затем был переведен в разведку. На подступах к Днепру во время стычки с противником был ранен. После госпиталя он попал в другой полк — 185-го гвардейского стрелкового полка 60-я гвардейской стрелковой дивизии, и опять в разведку. Участвовал в форсировании Днепра.

26 октября 1943 года гвардии красноармеец Карандевич в составе разведывательной группы преодолел реку Днепр и высадились на острова Хортица. Разведчики уничтожили вражеский дозор, захватил «языка». Затем прикрывали огнём высадку основных сил полка. В этом бою красноармеец Карандевич вывел из строя много вражеских солдат, способствуя удержанию занятого рубежа. В трудную минуту боя заменила выбывшего из стоя командира.

Был ранен и попал в госпиталь. Вернулся в свою часть только через месяц и сразу в бой. Бои шли уже на правом берегу Днепра, южнее Запорожья.

25-27 ноября 1943 года с группой разведчиков гвардии красноармеец Карандевич находился в поиске в 7 км южнее города Запорожье. В схватке с 4 гитлеровцем троих убил и а последнего взял плен и доставил его в штаб полка. Вскоре новое тяжелое ранение надолго уложило солдата в госпиталь надолго.

Солдат таки не успел получить ордена за бой на острове Хортица и не узнал, что за последний поиск был вновь представлен к ордену.

Приказом от 22 ноября 1943 года гвардии красноармеец Карандевич Василий Филиппович награждён орденом Славы 3-й степени.

Приказом от 7 декабря 1943 года гвардии красноармеец Карандевич Василий Филиппович награждён орденом Славы 3-й степени повторно.

Вернулся на фронт когда советские войска уже освобождали Молдавию. В составе новой части — 108-го гвардейского стрелкового полка 36-го гвардейской стрелковой дивизии разведчик Карандевич прошел через Румынию, Венгрию.

30 марта 1945 года гвардии сержант Карандевич в составе разведывательного взвода. вступил в бой с противником, в числе первых ворвался на восточную окраину населенного пункта Шахендорф, гранатами уничтожил пулемет и истребил несколько вражеских солдат.

Приказом от 14 апреля 1945 года гвардии сержант Карандевич Василий Филиппович награждён орденом Славы 3-й степени в третий раз.

В последнем поиске 5 мая 1945 года Карандевич с товарищами взял в плен десяток фашистов. Боевой путь закончил в австрийских Альпах. В 1946 году был демобилизован. На фронте солдат успел получить только медаль «За отвагу» и один орден Славы 3-й степени.

Вернулся на Украину. Жил и трудился в Запорожье. В 1966 году вернулся в родной город. Только через 20лет фронтовые награды нашли ветерана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года в порядке перенаграждения Карандевич Василий Филиппович награждён орденами Славы соответственно 2-й и 1-й степеней. Стал полным кавалером ордена Славы.

Жил в городе Умань. Работал слесарем на машиностроительном заводе.
Скончался 12 февраля 1995 года. Похоронен на кладбище микрорайона Мещанка города Умань.
В мае 2012 года могила В. Ф. Карандевича была разрыта. Основной версией совершения преступления послужило то, что он был похоронен вместе с боевыми наградами.
 
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу».

Литература 
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 
 Рощин И. И. Солдатская слава. Книга 6. М., 1982

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные в Умани